RRI steht als Abkürzung für:
 Radio Relay International, internationaler Amateurfunkdienst
 Radio Rumänien International, Auslandsdienst des rumänischen Hörfunks
 Radio Republik Indonesia, öffentlich-rechtlicher Hörfunkveranstalter in Indonesien
 Raman Research Institute, Forschungseinrichtung in Indien
 Rebuild and Relief International, NGO
 Responsible Research and Innovation, Verantwortungsvolle Forschung und Innovation, forschungspolitisches Konzept der Europäischen Kommission

RRI